Aeolus (Eol) – w mitologii greckiej król Magnezji, syn Hellena
 Aeolus (Eol) – w mitologii greckiej władca wiatrów i wyspy Eolii, syn Hippotesa
 HMS „Aeolus” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Aeolus” – nazwa okrętów US Navy
 ADM-Aeolus – satelita Ziemi przeznaczony do obserwacji wiatrów

Zobacz też 
 Eol – strona ujednoznaczniająca